Россошка:

Населённые пункты
 Россошка  — село в Городищенском районе Волгоградской области.
Реки
 Россошка (приток Девицы) — река в Воронежской области.
 Россошка (приток Карповки) — река в Городищенском районе Волгоградской области.
 Россошь (приток Цимлы) — река в Чернышковском районе Волгоградской области.

См. также 
 Россошки